OBD steht für:
 On-Board-Diagnose, ein Fahrzeugdiagnosesystem

Obd. steht für:
 Oberdeutsche Dialekte, eine Großdialektgruppe des Hochdeutschen
 Obadja, biblischer Prophet

OBD